Anna Söderberg – ex discobola svedese
 Carl Söderberg – hockeista su ghiaccio svedese
 Hjalmar Söderberg – scrittore svedese
 Inga-Britt Söderberg – modella finlandese
 Lena Söderberg – ex modella svedese
 Lennart Söderberg – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Ole Söderberg – calciatore svedese
 Slaven Smiljanić – ex cestista e dirigente d'azienda croato naturalizzato svizzero
 Tom Söderberg – ex calciatore svedese
 Tommy Söderberg – allenatore di calcio svedese

Altro
 Anodo Söderberg – particolare anodo costituito da carbone